Roßbach und Rossbach steht für:
 Roßbach (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Abschnittsbefestigung Roßbach I, Rottal-Inn

Gemeinden:
 Roßbach (Niederbayern), Gemeinde im Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Roßbach (Westerwald), Gemeinde im Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Roßbach (Wied), Gemeinde im Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

 Roßbach (Oberösterreich), Gemeinde im Bezirk Braunau, Oberösterreich

 Roßbach, deutscher Name der Stadt Hranice u Aše im Okres Cheb (Bezirk Eger), Karlovarský kraj (Karlsbader Region), Tschechien

Ortsteile in Deutschland:
 Baden-Württemberg:
 Roßbach (Oberharmersbach), Zinken (Wohnplatz) der Gemeinde Oberharmersbach, Ortenaukreis

 Bayern:
 Roßbach (Baudenbach), Gemeindeteil von Baudenbach, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Roßbach (Chamerau), Gemeindeteil der Gemeinde Chamerau, Landkreis Cham
 Roßbach (Leidersbach, Ort), Gemeindeteil von Leidersbach, Landkreis Miltenberg
 Roßbach (Niedertaufkirchen), Gemeindeteil von Niedertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn
 Roßbach (Odelzhausen), Gemeindeteil von Odelzhausen, Landkreis Dachau
 Roßbach (Stubenberg), Gemeindeteil von Stubenberg, Landkreis Rottal-Inn
 Roßbach (Wald), Gemeindeteil der Gemeinde Wald (Oberpfalz), Landkreis Cham
 Roßbach (Zeitlofs), Gemeindeteil von Zeitlofs, Landkreis Bad Kissingen

 Hessen:
 Roßbach (Biebergemünd), Ortsteil von Biebergemünd, Main-Kinzig-Kreis
 Roßbach (Bischoffen), Ortsteil von Bischoffen, Lahn-Dill-Kreis
 Roßbach (Erbach), Ortsteil von Erbach (Odenwald), Odenwaldkreis
 Roßbach (Hünfeld), Ortsteil von Hünfeld, Landkreis Fulda
 Roßbach (Witzenhausen), Ortsteil von Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis

 Rheinland-Pfalz:
 Roßbach (Pfalz), Stadtteil von Wolfstein, Landkreis Kusel

 Sachsen-Anhalt:
 Roßbach (Braunsbedra), Ortsteil von Braunsbedra, Saalekreis
 Roßbach (Naumburg), Ortsteil von Naumburg (Saale), Burgenlandkreis

Ortsteile in Österreich:
 Roßbach (Gemeinde Friesach), Ortsteil der Stadt Friesach, Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Roßbach (Gemeinde Suben), Ortschaft der Gemeinde Suben, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Roßbach (Gemeinde Nassereith), Rotte in der Gemeinde Nassereith, Bezirk Imst, Tirol

Fließgewässer in Deutschland:
 Roßbach (Amper), rechter Zufluss der Amper bei Ottershausen (Gemeinde Haimhausen), Landkreis Dachau, Bayern
 Rossbach (Aubächle), linker Zufluss vom Aubächle (Fohrenbach) oder Aubachs (zum Fohrenbach (Schwarza), zur Schwarza (Schwarzwald)) bei Ellmennegg, Gemeinde Höchenschwand, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Großer Roßbach, linker Zufluss der Bieber in Roßbach (Gemeinde Biebergemünd), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Kleiner Roßbach, linker Zufluss der Bieber in Roßbach (Gemeinde Biebergemünd), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Rossbach (Bühler), rechter Zufluss der Bühler vor Heilberg, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Rossbach (Dill), linker Zufluss der Dill (Fluss) in Rodenbach (Stadt Haiger), Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Roßbach (Emscher), linker Nebenfluss der Emscher in Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Rossbach (Fils), rechter Zufluss der Fils (Fluss) in Göppingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Roßbach (Glonn), linker Zufluss der Glonn (Amper) bei Roßbach (Gemeinde Odelzhausen), Landkreis Dachau, Bayern
 Rossbach (Harmersbach), rechter Zufluss des Harmersbachs bei Roßbach, Gemeinde Oberharmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Roßbach (Haune), rechter Zufluss der Haune in Burghaun, Landkreis Fulda, Hessen 
 Rossbach (Heimbach), linker Zufluss vom Heimbach (Glatt) in Wälde (Loßburg), Gemeinde Loßburg, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Roßbach (Iller), rechter Zufluss der Iller bei Rauhenzell (Stadt Immenstadt im Allgäu), Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Roßbach (Isar), rechter Zufluss der Isar in Achdorf (Landshut), kreisfreie Stadt Landshut, Bayern
 Roßbach (Kall), rechter Zufluss der Kall (Rur) bei Rollesbroich (Gemeinde Simmerath), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Rossbach (Kocher), rechter Zufluss vom Kocher (Fluss) bei Bürg (Neuenstadt am Kocher), Stadt Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Roßbach (Landwehrbach), linker Zufluss des Landwehrbaches bei Behringhausen (Castrop-Rauxel), Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Rossbach (Lauter, Münsingen), linker Quellabfluss zur Lauter (Donau) (zur Donau) in Buttenhausen, Gemeinde Münsingen (Württemberg), Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Roßbach (Lauter, Wolfstein), rechter Zufluss der Lauter (Glan) (zum Glan) in Roßbach, Stadt Wolfstein, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Roßbach (Lebacher Mandelbach), linker Zufluss des Lebacher Mandelbachs (zur Theel) nach Landsweiler (Stadt Lebach), Landkreis Saarlouis, Saarland
 Roßbach (Leidersbach, Fluss), linker Zufluss vom Leidersbach (Fluss) in Leidersbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Roßbach (Lieser), rechter Zufluss der Lieser (Mosel) (zur Mosel) bei Manderscheid, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Roßbach (Lohr), linker Zufluss der Lohr in Partenstein, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Roßbach (Main), rechter Zufluss des Mains in Unnerdorf (Stadt Bad Staffelstein), Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Roßbach (Main-Donau-Kanal), westlicher Zufluss des Main-Donau-Kanals unterhalb der Schleuse Bachhausen beim Industriepark Erasbach (Berching), Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Roßbach (Prienbach), linker Zufluss des Prienbach (Inn) (zum Inn) bei Prienbach (Stubenberg) (Gemeinde Stubenberg), Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Roßbach (Prüm), rechter Zufluss der Prüm (Fluss) beim Staudenhof, Mauel, Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Roßbach (Regen), rechter Zufluss des Regen (Fluss) bei Roßbach (Gemeinde Chamerau), Landkreis Cham, Bayern
 Rossbach (Riedbach), linker Zufluss des Riedbachs in Untersontheim, Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Roßbach (Rott), rechter Zufluss der Rott (Inn, Neuhaus am Inn) bei Unterdietfurt, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Rossbach (Sall), rechter Zufluss der Sall (Fluss) gegenüber Heiligenhaus, Gemeinde Zweiflingen, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Roßbach (Salzburger Bach), linker Zufluss des Salzburger Bachs (zur Nister (Sieg)) bei Niederroßbach, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz
 Roßbach (Schweinebachgraben), rechter Zufluss des Schweinebachgrabens (zum Schweinachbach, zur Aisch) bei Birkenfeld (Stadt Neustadt an der Aisch), Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Roßbach (Selbbach), linker Zufluss des Selbbach (Selb) bei Stopfersfurth (Stadt Selb), Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Roßbach (Spießbach), rechter Zufluss des Spießbachs bei Fischbach bei Dahn, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Roßbach (Steinbach), rechter Zufluss des Steinbachs bei Steinbach, Gemeinde Johannesberg, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Roßbach, Oberlaufname bis Simmozheim, Landkreis Calw des Talackerbachs, linker Zufluss der Würm (Nagold) bei Weil der Stadt, Landkreis Böblingen, beide Kreise in Baden-Württemberg
 Roßbach, Oberlauf des Tiefenbach (Lobentalbach), linker Zufluss des Lobentalbachs unterhalb der Reiselsbergsperre (Gemeinde Halblech), Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Roßbach (Wenigbach), rechter Zufluss vom Wenigbach (Trierbach) bei Pomster, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Roßbach (Wiesent), linker Zufluss des Wiesent (Donau) im Abschnitt Arracher Bach am Oberlauf bei der Hammermühl (Gemeinde Wiesenfelden), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Roßbach (Windach), rechter Zufluss der Windach (Fluss) bei Entraching, Gemeinde Finning, Landkreis Landsberg am Lech, Bayern
 Roßbach (Zusam), linker Zufluss der Zusam bei Kleinried (Markt Zusmarshausen), Landkreis Augsburg

Ähnliche Namen:
 Roßbachgraben (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl bei Großenried (Markt Bechhofen), Landkreis Ansbach, Hapaxe
 Roßbacher Hauptgraben, rechter Zufluss der Leiha (zur Geisel (Fluss)) bei Leiha (Stadt Braunsbedra), Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Roßbächl, linker Zufluss der Mümling oder Mömling in Erbach (Odenwald), Odenwaldkreis, Hessen

Fließgewässer in Österreich:
 Rossbach (Donau), rechter Zufluss der Donau in Schönbühel an der Donau, Markt Schönbühel-Aggsbach, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Rossbach (Entersgraben), linker Oberlauf des Entersgraben (linker Oberlauf des Bockgraben, zum Thayamühlbach), bei Enzersdorf bei Staatz, Markt Staatz, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich
 Rossbach (Feistritz), linker Zufluss der Feistritz (Lafnitz) unterhalb der Burg Neuhaus (Gemeinde Stubenberg (Steiermark)), Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Rossbach (Gaalbach), rechter Zufluss des Gaalbachs (zum Ingeringbach, zur Mur (Fluss)) bei Gaalgraben (Gemeinde Gaal), Bezirk Murtal, Steiermark
 Roßbach (Großer Kösslbach), linker Zufluss des Großen Kösslbachs bei Kneiding, Markt Schardenberg, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Rossbach (Gurglbach), linker Oberlauf des bis hierher Briglbach heißenden Gurglbachs bis Nassereith, Bezirk Imst, Tirol
 Rossbach (Halbach), rechter Zufluss des Halbach (Gölsen) zwischen Heger und Landhof, Ortsteil Innerhalbach (Gemeinde Kleinzell), Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich
 Rossbach (Kaningbach), Linker Zufluss des Kaningbachs (zum Riedgerbach, zum Millstätter See) bei Kaning (Stadtgemeinde Radenthein), Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Rossbach (Kleine Tulln), rechter Zufluss der Kleinen Tulln bei Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Rossbach (Krumme Steyrling), rechter Zufluss der Krummen Steyrling nach Breitenau, Markt Molln, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Rossbach (Kühbach), linker Zufluss des Kühbach (Vils) (zur Vils (Lech), zum Lech) bei Vils (Tirol), Bezirk Reutte, Tirol
 Rossbach (Lainsachbach), linker Zufluss des Lainsachbachs (zur Mur (Fluss)) bei Hinterlainsach (Gemeinde Sankt Michael in Obersteiermark), Bezirk Leoben, Steiermark
 Rossbach (Lavant), linker Zufluss der Lavant (Fluss) vor Sankt Peter im Lavanttal (Markt Reichenfels), Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Rossbach (Metnitz), linker Zufluss der Metnitz (Fluss) vor Staudachhof (Stadtgemeinde Friesach), Bezirk St. Veit an der Glan, Kärnten
 Rossbach (Priewaldbach), rechter Zufluss des Priewaldbachs (rechter Oberlauf vom Lassnitzbach (Mur) zur Mur) bei der Siedlung Priewald von Laßnitz bei Murau (Gemeinde Murau), Bezirk Murau, Steiermark

Fließgewässer in Russland:
 Roßbach, alter Name des Oberlaufs der Pissa (Angrapa), Oblast Kaliningrad (Ostpreußen), Russland

Fließgewässer in der Schweiz:
 Rossbach (Allenbach), rechter Zufluss vom Allenbach (Engstlige) oder Allebachs (zur Engstlige oder Engstligen) vor Horebrügg, (Gemeinde Adelboden), Verwaltungskreis Frutigen-Niedersimmental, Kanton Bern
 Rossbach (Gorezmettlenbach), linker Oberlauf (über zwei Mündungsarme) des Gorezmettlenbachs (zur Meienreuss) bei Rossplätzen (Gemeinde Wassen), Kanton Uri
 Rossbach (Zürichsee), östlicher Zufluss des Zürichsees auf der Gemeindegrenze zwischen Feldmeilen (Gemeinde Meilen) und Herrliberg, beide Bezirk Meilen, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Oberroßbach (Begriffsklärung)
 Niederroßbach
 Rosbach
 Rossach
 Roßbachgraben
 Rossenbach (Begriffsklärung)
 Roßgraben
 Schlacht bei Roßbach